

Patronyme
 Abdon Robert Casso (1912-2002), un ingénieur, militaire, résistant et homme politique français.
 Xavier de Lesquen du Plessis-Casso (1903-1962), Contrôleur Général de l'Aéronautique français.

Autres
Fort Casso